Финал Кубка Англии 1996 года () — 51-й финал Кубка Англии по футболу после Второй мировой войны и 115-й финал с момента основания этого турнира. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» 11 мая 1996 года. В нём приняли участие футбольные клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Незадолго до финала «Манчестер Юнайтед» выиграл свой третий чемпионский титул в Премьер-лиге за четыре сезона (выиграв чемпионат в сезонах 1992/93, 1993/94 и 1995/96). Этот финал также стал третьим финалом «Юнайтед» за три года: в 1994 году «красные дьяволы» выиграли у «Челси» со счётом 4:0, а в 1995 году проиграли «Эвертону» со счётом 1:0.

«Ливерпуль», с другой стороны, выступал в Премьер-лиге и Кубке Англии менее результативно, выиграв последний чемпионский титул в сезоне 1989/90, а последний Кубок Англии в 1992 году. Однако «красным» удалось выиграть Кубок Футбольной лиги в 1995 году.

Игра проходила достаточно спокойно без большого количества опасных моментов, оставляя без работы Петера Шмейхеля и Дэвида Джеймса большую часть матча. Однако за пять минут до завершения основного времени матча Дэвид Джеймс после подачи «Юнайтед» с углового попытался выбить мяч кулаком в поле. Мяч вылетел к линии штрафной, где его поджидал Эрик Кантона, забив гол ударом правой ноги «парашютом». «Юнайтед» победил, а французский нападающий стал первым иностранным футболистом, поднявшим Кубок Англии в ранге капитана.

Этот Кубок Англии стал третьим, который «Юнайтед» выиграл под руководством Алекса Фергюсона (до этого «Юнайтед» выигрывал Кубок в 1990 и 1994 годах.

Когда команда «Манчестер Юнайтед» поднималась для получения приза в Королевскую ложу «Уэмбли», один из болельщиков «Ливерпуля» плюнул в Эрика Кантона, а другой попытался ударить Алекса Фергюсона.

Статистика матча

Путь к финалу

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFC History

1996
Футбол в Европе в 1996 году
Кубок Англии 1996
Кубок Англии 1996
События 11 мая
Май 1996 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1996 году
1996 год в Лондоне